El Movimiento Popular Nacionalista fue un sector del Partido Nacional de Uruguay. 

Fundado en 1953 por Daniel Fernández Crespo, quien había tenido una excelente votación en 1950 dentro del Herrerismo y debido a profundas discrepancias con Luis Alberto de Herrera respecto de la designación de candidaturas, decidió separarse y formar su propio movimiento. Fue acompañado por Dardo Ortiz. 

Otra figura destacada fue Francisco Rodríguez Camusso, quien en 1955 participó en conversaciones conducentes a la formación de la Unión Blanca Democrática, a su vez relevantes a la hora de reunificar al Partido Nacional antes de las elecciones de 1958.

Fue un movimiento de fuerte impronta personalista en torno de la figura de su líder. Cuando este fallece en 1964, pronto entraría en un ocaso.

Referencias 

 Movimiento Popular Nacionalista